Де́реш (, , , , ):
 Дереш, Любомир Мирославович (род. 1984) — украинский писатель
 Шиманек-Дереш, Йоланта,  (1954—2010)

См. также 
 Дереше (, (<) , ) — горная вершина в Словакии
 Дершовиц